Modern Girl – singolo di Sheena Easton del 1980
 Modern Girl – singolo di Meat Loaf del 1984